Roemheld steht für:

 Roemheld-Syndrom, gastrokardialer Symptomenkomplex, eine Bezeichnung von Herzbeschwerden

Roemheld ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Roemheld (1901–1985), US-amerikanischer Filmkomponist und Arrangeur
 Ludwig Roemheld (1871–1938), deutscher Internist, Erstbeschreiber des Roemheld-Syndroms

Siehe auch:
 Römheld